Software Development Life Cycle − termin z dziedziny inżynierii oprogramowania
 Synchronous Data Link Control − protokół sieciowy
 Systems Development Life Cycle − zarządzanie cyklem życia systemu informatycznego